Риггс, Риггз () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

  (род. 1972) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Анахайм Энджелс».
  (1939—2022) — американский генетик, впервые выделивший (вместе с Гербертом Бойером и Кейити Итакурой) искусственный инсулин; член Национальной академии наук США (с 2006).
 Риггс, Бобби (1918—1995) — американский теннисист.
 Риггз, Дакс (род. 1973) — американский музыкант, вокалист, композитор, поэт.
 Риггс, Дерек (род. 1958) — британский художник.
  (род. 1954) — американский врач, предприниматель и политик, вице-губернатор штата Айдахо (2001—2003).
 Риггс, Джеральд:
  (род. 1960) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Вашингтон Редскинс».
  (род. 1983) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (2012).
 Риггс, Джеймс:
  (1839—1933) — американский политик, член Палаты представителей от штата Иллинойс (1883—1887).
  (род. 1963) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Цинциннати Бенгалс» (1989).
  (1809—1869) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1859—1861).
 Риггс, Джо (род. 1982) — американский боец ММА.
  (род. 1946) — американский военный деятель, командующий 1-й армией Армии США (1999—2001).
  (1865—1938) — американский инженер, предприниматель, военный и политический деятель; генерал-адъютант штата Мэриленд (1904—1908), секретарь по вопросам предпринимательства и правоохранительной деятельности во 2-й Филиппинской комиссии (1913—1915).
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Теннесси Тайтенс».
  (1899—1954) — американский драматург.
 Риггс, Льюис:
  (1789—1870) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1841—1843).
  (1910—1975) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Цинциннати Редс» (1940).
  (1957—1994) — американский документалист, писатель и правозащитник, лауреат премии Майи Дерен Американского института киноискусства (1992).
 Риггз, Ренсом (род. 1979) — американский писатель и сценарист.
 Риггс, Томас:
  (1873—1945) — американский инженер и политик, губернатор территории Аляска (1918—1921).
  (1903—1976) — британский яхтсмен, серебряный медалист Олимпийских игр в 8-метровом классе (1924).
  (1896—1973) — канадский политик, мэр Уинсора (1969).
 Риггс, Уолтер:
  (1873—1924) — американский инженер, педагог и тренер по американскому футболу, президент Клемсонского университета (1910—1924).
  (1877—1951) — британский яхтсмен, серебряный медалист Олимпийских игр в 8-метровом классе (1924).
 Риггс, Фред (1917—2008) — американский социолог.
  (1888—1918) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в сражении у Северного канала (1918, посмертно).
  (род. 1950) — американский полицейский и политик, член Палаты представителей от штата Калифорния (1991—1993, 1995—1999).
 Риггз, Чендлер (род. 1999) — американский актёр.
 Риггс, Элмер Самуэль (1869—1963) — американский палеонтолог.

Вымышленные персонажи 
 Мартин Риггс — главный герой тетралогии «Смертельное оружие», вымышленный лос-анджелесский полицейский, страдающий «вьетнамским синдромом».

См. также